Der Škoda Karoq ist ein Kompakt-SUV des tschechischen Herstellers Škoda Auto. Das Fahrzeug löste Ende 2017 den ab 2009 gebauten Škoda Yeti ab. Der Karoq basiert wie der seit 2016 gebaute Seat Ateca und der ebenfalls 2017 eingeführte VW T-Roc auf dem MQB A1. Der Name des SUV leitet sich wie schon beim Škoda Kodiaq von den Ureinwohnern der Kodiak-Insel vor der Südküste Alaskas ab. „Karoq“ ist eine Kombination aus den Begriffen „Kaa’raq“ (Auto) und „Ruq“ (Pfeil).

Geschichte 
Der SUV wurde am 18. Mai 2017 in Stockholm präsentiert und ist seit dem 4. November 2017 bei den Händlern erhältlich. Auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018 präsentierte Škoda mit dem Karoq Scout eine neue Ausstattungsvariante. Zum Modelljahr 2020 entfiel das Škoda-Emblem am Heck des Karoq. Stattdessen wird der Markennamen nun ausgeschrieben. Zum Modelljahr 2021 wird der Modulare Infotainment Baukasten der dritten Generation eingesetzt. Für das Modelljahr 2022 präsentierte Škoda am 30. November 2021 ein Facelift.

Sicherheit 
Zahlreiche Assistenzsysteme wie etwa der Notbremsassistent inklusive Kollisionswarnung und Personenerkennung sind für den europäischen Markt serienmäßig installiert. Das System warnt optisch, akustisch und auch durch einen Bremsruck vor Hindernissen im Stadttempo-Bereich. Mit den aufpreispflichtigen Paketen wie dem „adaptiven Tempomat, Spurhalte- und Spurwechselassistenten“ vermag das Fahrzeug in Notfällen (wie etwa einem bewusstlosen Fahrer), selbständig bis zum Stillstand zu bremsen.

Der Euro-NCAP-Crashtest von 2017 bescheinigt dem Fahrzeug die Höchstwertung von fünf Sternen. Bei der passiven Sicherheit der Insassen erhielt das Modell 93 Prozent, das Verletzungsrisiko bei Erwachsenen ist gering bis sehr gering. Bei der Kindersicherheit erhielt das Fahrzeug weniger Punkte (insg. 79 Prozent). Der Grund: bei einem 6-Jährigen sollen laut EURO-NCAP-Crashtest die Belastungen bei einem Frontalcrash für Oberkörper und Nacken mittel bis mittelhoch sein.

Technische Daten 
Škoda bietet den Karoq mit zwei Ottomotoren unterschiedlicher Leistungsstufen und zwei Dieselmotoren in drei Leistungsstufen an. Bis auf die 140 kW (190 PS) starken Motoren sind alle Varianten serienmäßig mit Vorderradantrieb und einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Allradantrieb und ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sind wahlweise verfügbar.

 Werte in ( ) gelten in Verbindung mit DSG.
 Werte in [ ] gelten in Verbindung mit Allradantrieb.

Produktionsstandorte 
Gebaut wird der Karoq gemeinsam mit dem Kodiaq und dem Ateca seit Ende Juli 2017 im tschechischen Škoda-Werk Kvasiny. Im Januar 2018 wurde die Produktion aufgrund der hohen Nachfrage zusätzlich im Škoda-Werk Mladá Boleslav aufgenommen. Da die tschechischen Škoda-Werke voll ausgelastet sind, wodurch die Auslieferung des Fahrzeugs um Monate verzögert wird, wird das Fahrzeug seit Mai 2018 auch bei Volkswagen Osnabrück produziert. Der Karoq ist das erste Škoda-Fahrzeug, das in Deutschland produziert wird.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 119.920 Škoda Karoq neu zugelassen worden. Mit 30.660 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Auszeichnungen 
Im Jahre 2017 gewann der Karoq in der Kategorie Kompakte SUV das Goldene Lenkrad.

Weblinks 

 Hersteller Skoda, JavaScript erforderlich

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi